Robert Adair (1763–1855) angol politikus
 Robert Adair (1924–2020) amerikai fizikus